Pir Ali ist im Glauben der Jesiden eine heilige Person. Ihm zu Ehren wird von den Çelka-Jesiden das Batizmi-Fest gefeiert.

Einzelnachweise 

Feste und Brauchtum (Jesiden)
Personenbezeichnung (Religion)